Amsterdamse grachtengordel
 De grachtengordel (roman)
 Grachtengordel